Josh Thomas (1970) – chitarrista
Josh Thomas (1981) – giocatore di football americano statunitense, defensive end
Josh Thomas (1987) – comico e attore australiano
Josh Thomas (1989) – giocatore di football americano statunitense, cornerback
Josh Thomas (1991) – giocatore di football australiano di nazionalità australiana